Comitatus, palabra en latín, puede referirse a:
 
 Comitatus, estructura de amistad germánica y unidad del ejército romano.
 Comitatus, unidad administrativa del Reino de Hungría.